Ensdorf puede hacer referencia a:
Ensdorf, un municipio del estado alemán de Sarre.
Ensdorf, un municipio del estado alemán de Baviera.